Christ Church, une chapelle située au Québec.
 Christ Church (Oxford) à Oxford
 Christ Church, en Latin Ædes Christi (i.e. la maison du Christ), désigne la Cathédrale d'Oxford mais aussi l'un des plus grands et plus riches collège de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni.
 Christ Church est l'une des onze paroisses de la Barbade. 
 Christ Church est une église de la ville de Philadelphie, sur la côte est des États-Unis, fondée en 1695 par des Anglicans. 
 Christ Church est une église de Jérusalem en Israël
 Christ Church Nichola Town est l'une des quatorze paroisses de Saint-Christophe-et-Niévès.
 Christ Church est une des deux cathédrales de Dublin en Irlande.
 Plusieurs cathédrales portent aussi